Иоганн Генрихович Бирн () (27 сентября 1891, Митава, Курляндская губерния, Российская империя — 14 апреля 1939, РСФСР, Советский Союз) — партийный деятель, заместитель народного комиссара земледелия СССР, директор Московского института землеустройства.

Биография 
С 1919 года председатель Латышской секции РКП(б), комиссар для особых поручений при Штабе Восточного фронта. До 1922 председатель Самарской губернской ЧК. С 29 октября 1922 по 1926 года являлся ответственным секретарём Тамбовского губернского комитета РКП(б) — ВКП(б). С февраля 1927 по июль 1928 ответственный секретарь Воронежского губернского комитета ВКП(б). С августа 1928 по декабрь 1930 — 2-й секретарь Центрально-Чернозёмного областного комитета ВКП(б). С декабря 1930 по 1932 заместитель народного комиссара земледелия СССР. С 1933 начальник Политического сектора Уральского областного земельного управления. С 22 января 1934 по октябрь 1935 — 2-й секретарь Челябинского областного комитета ВКП(б). До декабря 1938 года являлся директором Московского института землеустройства.

Репрессии 
19 декабря 1938 года арестован и приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 13 апреля 1939 года по обвинению в участии в контрреволюционной националистической организации, был включён в список «активных участников контрреволюционных правотроцкистской, заговорщицкой и шпионской организаций» (931 чел.), представленный Л.Берия и А. Вышинским 8 апреля 1939 года для санкции расстрела 198 чел. и осуждения 733 чел. к заключению в лагерь на сроки не менее 15 лет. Санкция оформлена как решение Политбюро № П1/217 от 8 апреля 1939 за подписью Сталина. 14 апреля 1939 расстрелян. Место захоронения Расстрельный полигон Коммунарка. Посмертно реабилитирован 18 февраля 1956 года.

Примечания

Литература 
 Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов, Москва, 1995.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
 История на сайте Бессмертный барак

Расстрелянные в РСФСР
Революционеры России
Большевики
Посмертно реабилитированные в СССР

Вторые секретари Челябинского обкома КПСС
Казнённые в 1939 году
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР